Decade – album Neila Younga wydany w 1977
 Decade – album zespołu fripSide wydany w 2012